Pawelec – część wsi Wda w Polsce, w województwie pomorskim

Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Pawelec – śląski działacz polityczny, lekarz
 Bogusława Pawelec – polska aktorka
 Dariusz Pawelec – polski krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki
 Józef Pawelec – polski nauczyciel akademicki, inżynier elektronik, polityk
 Mariusz Pawelec (historyk) – polski historyk
 Mariusz Pawelec (piłkarz) – polski piłkarz
 Stanisława Pawelec – polska nauczycielka, poseł na Sejm
 Szymon Pawelec – polski prawnik
 Tomasz Pawelec – polski historyk, metodolog historii, historyk historiografii
 Władysław Pawelec – polski kompozytor muzyki rozrywkowej i skrzypek
 Władysław Pawelec – polski fotograf